Spojení písmene M a číslice 1 může mít různé významy:

 Apple M1 – systém na čipu od společnosti Apple
 Krabí mlhovina (z označení Messier 1)
 M1 (peněžní agregát), měnový agregát M1 = oběživo + běžné vklady u bank. Obraz nabídky peněz, pojem z makroekonomie a peněžnictví
 Souprava metra M1
 M1 (linka metra v Budapešti), linka metra v Budapešti (nejstarší linka v pevninské Evropě)
 M1 (linka metra ve Varšavě), linka metra ve Varšavě
 M1 (linka metra v Bukurešti), linka metra ve Bukurešti
 M1 (linka metra v Kyjevě), linka metra v Kyjevě
 Dálnice M1 (Maďarsko), dálnice v Maďarsku
 M1 (puška), americká puška
 M1 Garand, druhoválečná puška ráže .30-06
 M1 Carabine, druhoválečná puška ráže .30 Carabine
 M1 Abrams, americký tank
 BMW M1, německý supersportovní automobil
 Mráz M-1 Sokol – československý sportovní letoun
 M1 – jabloňová podnož vyšlechtěná ve výzkumné stanici v East Malling v Anglii, tzv. „jánče anglické“

Zkratky
Značky